Kósa Sándor (?) egyházkarnagy, a Magyar Állami Operaház korrepetitora
 Kósa Sándor (1967–2007) ezredes, okleveles katonai vezető